NGC 5658 — звезда в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5658
Дева (созвездие)